1 gmina w Niemczech:
 Meyn – gmina w kraju związkowym Szlezwik-Holsztyn, w powiecie Schleswig-Flensburg

Osoby:
 Peter Meyn – duński architekt
 Robert Meyn – niemiecki aktor